Walddorf steht für:
 Walddorf (Altensteig), Ortsteil von Altensteig, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Walddorf (Ihrlerstein), Gemarkung im Landkreis Kelheim und ehemaliger Ortsteil von Ihrlerstein, Bayern
 Walddorf (Kottmar), Ortsteil von Kottmar, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Walddorf (Rietschen), Siedlung bei Daubitz in der Gemeinde Rietschen, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Walddorf (Trünzig), Ortsteil von Trünzig, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Walddorf (Walddorfhäslach), Ortsteil von Walddorfhäslach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Walddorf (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Walddorf, bis 1930 Chostka, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Chostka, Powiat Mrągowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Walddorf , Kreis Glatz, Schlesien, seit 1945: Borek (Szczytna), Ortsteil der Stadt Szczytna, Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Groß und Klein Walddorf , der deutsche Name der Ortsteile der Stadt Danzig, Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe Olszynka
 Walddorf (Ukraine), ehemalige galiziendeutsche Kolonie in der Ukraine

Siehe auch:

 Walddörfer
 Waldorf (Begriffsklärung)
 Walldorf (Begriffsklärung)